

Географічні об'єкти 

 Кома-Педроса — гора в андоррських Піренеях, в паррокії Ла-Массана
 Педроса-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Паленсія
 Педроса-де-Дуеро — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Бургос
 Педроса-дель-Парамо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Бургос
 Педроса-дель-Принсіпе — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Бургос
 Педроса-дель-Рей — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Вальядолід
 Педроса-де-Ріо-Урбель — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія і Леон, у провінції Бургос

Особи 

 Антоніо Ігнасіо де ла Педроса-і-Герреро — віце-король Нової Гранади
 Адрія Педроса (1998) — іспанський футболіст, захисник клубу «Еспаньйол».
 Дані Педроса (1985) — іспанський мотогонщик.
 Енгельс Педроса (1966) — венесуельський професійний боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.
 Інес Педроза (1962) — португальська журналістка, романістка, авторка оповідань, дитяча письменниця та драматургиня.